James McBain je lahko:

 James McBain (snooker) (rojen leta 1978), škotski igralec snookerja
 James Alexander McBain (1910–1988), kanadski politik in poslanec
 James William McBain (1882–1953), kanadski kemik